Schönborn és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Elsterland i està format per les comunitats de Schönborn, Lindena, Gruhno i Schadewitz.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg